Mariapolder (Wissenkerke), polder op Noord-Beveland in Zeeland.
Mariapolder (Hulst), polder bij Kloosterzande in Zeeland.
Mariapolder (Biervliet)
Mariapolder (Sluis), een polder bij de stad Sluis.
Mariapolder (Hoeksche Waard), polder en buurtschap bij Strijensas in de gemeente Hoeksche Waard in Zuid-Holland.
Mariapolder (Oostflakkee), polder bij Ooltgensplaat in Zuid-Holland.
Mariapolder (Assenede), polder bij Assenede in Oost-Vlaanderen
Mariapolder (Watervliet), polder ten zuiden van Watervliet.
Mariapolder (Steenbergen), polder en buurtschap in de gemeente Steenbergen in Noord-Brabant.
Anna-Mariapolder, polder in Zeeland, gemeente Reimerswaal.
Joanna-Mariapolder, polder op Tholen in Zeeland.
voormalige naam van Hank (Werkendam), plaats in Noord-Brabant.